Vojnovići (pleme), staro hrvatsko pleme nekad naseljeno na Kordunu u području oko Vojnića i Petrove gore
 Vojnovići (Foča, BiH), naselje u općini Foča, BiH